Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Colin Dibley e Carlos Kirmayr che hanno battuto in finale Peter Szoke e Balázs Taróczy 5-7, 7-5, 7-5.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Firenze 1976